Alright (Jamiroquai)
Alright (Janet Jackson), een nummer van de Amerikaanse r&b/pop-zangeres Janet Jackson uit 1990
Alright (Supergrass), een nummer van de Britse band Supergrass uit 1995